

Рідсвілл — місто, штат Західна Вірджинія
 Рідсвілл — селище, штат Вісконсин
 Рідсвілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія

 Рідсвілл — місто, штат Джорджія
 Рідсвілл — місто, штат Північна Кароліна